Miejscowości na Ukrainie:
 Dolina (Dołyna) – miasto w obwodzie iwanofrankowskim, rejonie dolińskim
 Dołyna – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejonie trembowelskim
 Dołyna – wieś w obwodzie zaporoskim, rejonie tokmackim
 Dołyna – wieś w obwodzie kijowskim, rejonie obuchowskim
 Dołyna – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, rejonie tłumackim
 Dołyna – wieś w obwodzie połtawskim, rejonie reszetyliwskim

Zobacz też

 Łypowa Dołyna
 Myrna Dołyna
 Dolina (ujednoznacznienie)